Parma Ladies Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Emilia-Romagna Open rozgrywany w dniach 26 września–1 października 2022 roku w Parmie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 251 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 we Włoszech